Thoracostrongylus diaoluoensis — вид жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae (Staphylinini).

Описание 
Мелкие жуки с удлинённым телом, внешне напоминающие жуков рода Ontholestes. Длина тела у самцов около 9 мм, длина головы 1,5 мм, ширина головы 2,28 мм. По общему виду T. diaoluoensis похож на Thoracostrongylus acerosus, Thoracostrongylus fujianensis и Thoracostrongylus aduncatus, но может быть отличим от по срединной лопасти эдеагуса без апикального или субапикального зубца на дорсальной стороне.

Распространение 
Представители вида встречаются в Юго-Восточной: Китай (Hainan).

Таксономия 
Таксон Thoracostrongylus diaoluoensis был впервые описан в 2011 году

Примечания

Литература 
 Blackwelder R.E. (1952) The generic names of the beetle family Staphylinidae, with an essay on genotypy. Bulletin — United States National Museum 200: [i-iv] 1-483.
 Brunke A., Smetana A. (2019) A new genus of Staphylinina and a review of major lineages (Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini). Systematics and Biodiversity 17(8): 745—758. https://doi.org/10.1080/14772000.2019.1691082

Ссылки 
 Thoracostrongylus Bernhauer, 1915. gbif.org

Staphylininae
Животные, описанные в 2011 году
Насекомые Азии
Эндемики Китая